Janny ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Janny (1994–2019), österreichischer Eishockeytorwart
 Georg Janny (1864–1935), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Janny’s Eis, deutsches Franchise-Unternehmen
 Janni
 Jany